Бирюко́в, Серге́й:
 Бирюков, Сергей Евгеньевич (род. 1950) — русский поэт и литературовед, педагог.
 Бирюков, Сергей Иванович (1858—1941) — Томский и Нижегородский вице-губернатор.
 Бирюков, Сергей Михайлович (1907—1966) — советский архитектор.
 Бирюков, Сергей Сергеевич (1897—1962) — советский актёр.